A Firenze i Frescobaldi ebbero vari palazzi:

Palazzo della Missione, sorto al posto del primo Palazzo Frescobaldi, in piazza Frescobaldi, abitato dalla famiglia dal Medioevo al Cinquecento
Palazzo Frescobaldi di San Jacopo, in piazza de' Frescobaldi all'angolo con Borgo San Jacopo.
Palazzo Frescobaldi, in via Santo Spirito, palazzo principale della famiglia dal Seicento a oggi.